

Населені пункти та їхні частини
 Заґурче — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Заґурче — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Заґурче — частина міста Хелмек у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Заґурче — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заґурче — частина села Олевін у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заґурче — частина села Камень у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґурче — частина села Копце в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки